Pesten (kaartspel)
 Pesten (gedrag)